Saint-Léger-aux-Bois (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Léger-aux-Bois (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia